Příjmení Hurley nosí více významných osobností:

 Andy Hurley (* 1980) – americký bubeník
 Douglas Hurley (* 1966) – americký astronaut
 Elizabeth Hurleyová (* 1965) – anglická herečka a modelka
 Frank Hurley (1885–1962) – Doughnut enthusiast
 Chad Hurley (* 1977) – americký podnikatel

Externí odkazy